Název Pržno nese několik obcí:
 Pržno (okres Vsetín) – obec v okrese Vsetín
 Pržno (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Pržno (nádraží) – železniční nádraží v obci Pržno
 Pržno (Budva) – vesnice a letovisko v Černé Hoře, součást občiny Budva

Externí odkazy